Ма́зо — еврейская фамилия. 

Потомки священников Иерусалимского Храма (Мазо – מזרע אהרון, «ми зэра Аарон», «из семени Аарона»).

 Мазо, Алек (Alec Mazo, род. 1978) — американский танцор и продюсер.
 Мазо, Александр Бенцианович — математик.
 Мазо, Борис Давидович (род. 1958) — директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России.
 
 Мазо, Галина Элевна — психиатр, учёный-медик.
 Мазо, Джейкоб (известный как Джеки Мейсон, 1928—2021) — американский стендап-комик.
 Мазо, Дмитрий Аронович (род. 1963) — израильский архитектор, профессор, магистр (2-я степень) архитектуры и градостроительства.
 Мазо, Евсей Борисович (1931—2008) — уролог, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ.
 Мазо, Мария (род. 1983) — пианистка.
 Мазо, Ольга Михайловна (род. 1975) — российский лингвист.
 Мазо, Рахиль Эфроимовна (1910—2000) — белорусский педиатр, учёный-медик.
 Мазо, Соломон Самойлович (1900—1937) — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Мазо-Винокурова, Мария Исааковна (1895—?) — советский дерматовенеролог.
 Мазо, Эрл (1919) — американский писатель, журналист.
Мазо́ — французская фамилия.

 Мазо, Жак (Jacques Mazeau, род. 1949) — французский писатель.
 Мазо, Шарль (1825—1905) — французский политический деятель.

См. также 
 Мазон, Андре
 Мазох
 Садо-мазо